Fluortelomeralkohole (FTOH) sind eine zu den Fluortelomeren und damit zu den per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gehörende Stoffgruppe. Die allgemeine Summenformel lautet CF3(CF2)nCH2CH2OH, wobei n nur ungerade sein kann.

FTOH werden mittels Telomerisation hergestellt.

Aus FTOH werden Kunstfaserbeschichtungen hergestellt, die Textilien, Teppiche und Bauprodukte veredeln, indem sie die wasser- und fettabweisenden Eigenschaften in diese integrieren.

In der Umwelt und in Organismen können FTOH in Perfluorcarbonsäuren (PFCA) umgewandelt werden.

Systematik

Siehe auch 
 FTOH in Pizzakartons

Literatur

Einzelnachweise 

 Fluortelomer
 Fluortelomeralkohol
Stoffgruppe